Michael Rallis (né le  à Edina, Minnesota) est un catcheur et manageur américain. Il travaille actuellement à la , dans la division , sous le nom de Madcap Moss.

Jeunesse 
Michael Rallis obtient une bourse sportive de l'université du Minnesota pour jouer dans l'équipe de football américain des Golden Gophers du Minnesota entre 2008 et 2012. Il évolue au poste de  et devient un des leader de la défense des Gophers. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il a participé à un camp d'entraînement des Dolphins de Miami, mais n'a pas signé de contrat.

Carrière de catcheur

(2013–...)

Entraînement et passage à NXT (2013-2019) 
En , Michael Rallis effectue une première séance de d'entraînement au  puis une seconde en décembre grâce à la recommandation de Jim Ross. La  (WWE) l'engage courant 2014 et l'envoie au  apprendre le catch.

Il a fait ses débuts le  lors d'un  de  à Tampa sous le nom de Digg Rawlis. Il change de nom de ring début 2015 pour celui de Mike Rawlis. Il a fait ses débuts à la télévision le  où il fait équipe avec Elias Samson et ensemble ils perdent face à Wesley Blake et Buddy Murphy. Rallis a fait d'autres apparitions télévisées occasionnelles en tant que  en 2015, perdant contre Zack Ryder et Mojo Rawley ou Samoa Joe. En , il adopte le nom Riddick Moss, un hommage au joueur de football américain Randy Moss.

En , Moss a commencé à faire équipe avec Tino Sabbatelli, (se faisant appeler les «  »). Les deux hommes ont participé au  de 2016 où ils ont été battus au premier tour par TM61 lors de l'épisode du  de NXT. Moss a fait une nouvelle apparition dans l'épisode du  de NXT, faisant à nouveau équipe avec Sabbatelli dans une défaite contre The Revival (Dash Wilder et Scott Dawson). Moss et Sabbatelli ont fait une nouvelle apparition dans l'épisode du  de NXT, perdant contre DIY (Johnny Gargano et Tommaso Ciampa). Le duo a connu sa première victoire télévisée dans l'épisode du  en battant l'équipe de Oney Lorcan et Danny Burch. Début 2018, Moss et Sabbatelli ont participé au Dusty Rhodes Tag-Team Classic en perdant contre SAnitY au premier round. Le , lors d'un match contre Otis Dozovic et Tucker Knight, Sabbatelli a abandonné Moss, mettant ainsi fin à leur équipe. En , il s'est déchiré le tendon d'Achille et il lui faudra plusieurs mois pour récupérer. Il fera son retour de blessure lors d'un  le , perdant contre Matt Riddle après une apparition surprise. En , il a commencé à être managé par Robert Strauss lors des  de NXT. Dans l'épisode du  de NXT, Moss a participé à son premier match télévisé depuis sa blessure, dans une défaite contre Raul Mendoza.

Débuts à Raw et champion 24/7 de la WWE (2020) 
Le   à Raw, il fait ses débuts en accompagnant Mojo Rawley, qui conserve son titre 24/7 de la WWE en battant No Way Jose. Après le combat, R-Truth ravive le titre à son équipier avec un tombé, mais il l'aide à le récupérer par tombé quelques secondes plus tard. Le  à Raw, Mojo Rawley et lui perdent face aux Street Profits. Après le match, il se retourne contre son ex-partenaire et devient champion 24/7 de la WWE en faisant le tombé sur ce dernier. Le  à Raw, il perd son titre face à R-Truth, qui effectue le tombé sur lui pendant son jogging, avant de prendre la fuite en voiture.

Draft à SmackDown, alliance et rivalité avec Happy Corbin (2021-...) 
Le  à SmackDown, il fait ses débuts en aidant Happy Corbin à battre Kevin Owens, formant une alliance avec le premier. Dans la même soirée, il est annoncé être officiellement transféré au show bleu par Sonya Deville. Le  à SmackDown, il effectue son premier match en perdant face à Jeff Hardy.

Le  à Day 1, il perd face à Drew McIntyre. 
Le  au Royal Rumble, il entre dans le Royal Rumble masculin en  position, élimine AJ Styles, avant d'être lui-même éliminé par Drew McIntyre. Le  à Elimination Chamber, il perd face à Drew McIntyre dans un Falls Count Anywhere Match. 

Le  à WrestleMania SmackDown, il remporte la Andre the Giant Memorial Battle Royal en éliminant Finn Bálor en dernière position. La semaine suivante à SmackDown, il effectue un Face Turn, car Happy Corbin met fin à leur alliance en l'attaquant dans le dos. Le  à WrestleMania Backlash, il bat son ancien allié. Le  à Hell in a Cell, il bat son même adversaire dans un No Holds Barred Match.

Le  à Money in the Bank, il ne remporte pas la mallette, gagnée par Theory. Le  lors du pré-show à Clash at the Castle, les Street Profits et lui battent Alpha Academy (Chad Gable et Otis) et Austin Theory dans un 6-Man Tag Team Match.

Caractéristiques au catch 

 Prise de finition
 
 
 Prises favorites
 
 
 Manager
 Robert Stone

Palmarès 
 World Wrestling Entertainment
 1 fois champion 24/7 de la WWE
 André the Giant Memorial Trophy (2022)

Récompenses des magazines

Vie privée 
Il est actuellement en couple avec l'ancienne catcheuse australienne de la WWE, Tenille Dashwood.

Références

Voir aussi

Liens externes 

Catcheur américain
Naissance en octobre 1989
Naissance à Edina (Minnesota)
Catcheur de la World Wrestling Entertainment